

Persone 
 Eugenius Warming – botanico danese
 Jens Warming – economista danese
 Magnus Warming – calciatore danese, attaccante

Altro 
 Global Warming – album in studio del rapper statunitense Pitbull pubblicato il 19 novembre 2012 
 Global warming – riscaldamento globale in inglese

Pagine correlate 
 Warming Up